Thomas Humphrey est un nom pouvant désigner:

 (c. 1554-1624), homme politique anglais
 (1839-1878), joueur anglais de cricket
 (1858-1922), artiste et photographe australien
 (né en 1935), économiste et chercheur américain
 (né en 1945), juriste et avocat américain

Voir aussi

Humphrey, Thomas